Национальный Славянский музей () — общественный музей в городе Балтимор (район Фелс-Поинт), посвященный сохранению польского и Славянского наследия и культуры Балтимора, включая белорусское, болгарское, русинское, хорватское, чешское, лемковское, моравское, русское, сербское, словацкое, словенское и украинское наследие. Музей расположен в бывшем польском общественном зале. Создан добровольцами на собственные средства и пожертвования. Сторонники музея безуспешно пытались купить недалеко от помещения музея здание закрытой в 2000 году церкви Св. Станислава Костки.

Балтиморский священник Иван Дорник (), принимавший участие в создании музея, считает, что музей является единственным в своём роде, посвящённым славянской культуре в США.

См. также 
 
 Русские в Балтиморе
 Украинцы в Балтиморе

Примечания

Ссылки 
 Museum, a First, Has a Past 

Музеи Балтимора